Асэб:

 Асэб — город в Эритрее. Административный центр провинции Дэбуб-Кэй-Бахри.
 Асэб — аэропорт города Асэба, административного центра провинции Дэбуб-Кэй-Бахри Эритреи.